Calliari ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Calliari (1921–2007), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Theologe und Journalist
 Marco Calliari, kanadischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Caliari
 Cagliari